evidence-based medicine
evidence-based practice